За селото вижте Латинка (село).

Латинките са род от около 80 вида едногодишни и многогодишни тревисти растения Tropaeolum, един от трите рода в семейство Tropaeolaceae. Родът, произхождащ от Южна и Централна Америка, включва няколко много популярни градински цветя, като най-често се отглеждат T. majus, T. peregrinum и T. speciosum. Най-издръжливият вид е T. polyphyllum от Чили, чиито многогодишни корени могат да оцеляват под земята при температури на въздуха до -15 °C.

Имат ефектни цветове и заоблени щитовидни листа, чиято дръжка е в средата. Цветовете имат пет венчелистчета (понякога и повече), трипестиков плодник и фуниеобразна нектарна тръбичка отзад. Цветовете могат да се добавят в салати за получаване на екзотичен вид и вкус. Имат леко остър вкус, подобен на този на кресона. Неузрелите мариновани семена са използвани за заместител на каперсите. T. tuberosum образува ядлива подземна грудка, която е основен източник на храна в някои части на Андите. В някои страни латинката се смята за символ на родолюбие и патриотизъм.

Растенията от рода Tropaeolum се използват за храна от ларвите на някои ципокрили.

Видове 

Цветя
Brassicales